Нимрата «Никки» Рандхава Хейли (, род. , Бамберг, Южная Каролина) — американский политик.

Член Республиканской партии. Постоянный представитель США при ООН с 27 января 2017 по 31 декабря 2018. Губернатор штата Южная Каролина с 12 января 2011 по 24 января 2017.

9 октября 2018 года Хейли подала прошение об уходе в отставку с поста Постпреда США при ООН, прекратила полномочия 31 декабря 2018 года. Выдвинула свою кандидатуру на выборах Президента США-2024.

Биография

Ранняя жизнь, образование и карьера 
Никки Хейли (урожденная Нимрата Никки Рандхава) родилась в Бамберге, штат Южная Каролина, в сикхской семье. Её родители, доктор Аджит Сингх Рандхава и Радж Каур Рандхава, иммигрировали из индийского округа Амритсар, штат Пенджаб. У неё есть два брата, Митти и Чаран, и сестра Симран. Хейли окончила частную среднюю школу в , а затем получила степень бакалавра в области бухгалтерского учёта в Клемсонском университете.

Хейли работала в корпорации FCR, занимающейся переработкой и утилизацией отходов, после чего в 1994 году перешла в фирму своей матери Exotica International, выпускающую высококачественную одежду. Вскоре семейный бизнес вырос до многомиллионной компании.

В 1998 году Хейли была назначена в совет директоров Торговой палаты округа Оринджбург, а в 2003 году — в совет директоров Торговой палаты . Хейли стала казначеем Национальной ассоциации женщин-предпринимателей в 2003 году и президентом в 2004 году. Она возглавляла мероприятия в Лексингтоне по сбору средств для местной больницы. Кроме того она входит в Медицинский фонд Лексингтона, Фонд шерифа округа Лексингтон и является членом Ротари-клуба Лексингтона.

Политическая карьера 
В 2004 году Хейли была избрана в Палату представителей штата Южная Каролина. Она стала первой американкой индийского происхождения, занявшей эту должность в штате Южная Каролина. Она была переизбрана в 2006 году, а затем и в 2008 году, победив на выборах демократа Эдгара Гомеса с 83 % голосов. Хейли была секретарём медицинского, военного, государственных и муниципальных дел комитетов.

Хейли является противницей абортов и последовательно голосует за законопроекты, которые ограничивают аборты и защищают будущего ребёнка. Хейли считает, что средства, выделяемые на государственное образование могут быть использованы более эффективно. Она предложила план, по которому зарплата учителя будет определяться не только стажем и квалификацией, но и производительностью труда. Их квалификационный рейтинг будет определяться оценками и отчётами руководителей, учеников и родителей. Хейли также выступает за снижение налогов и за обязательное использование удостоверения личности с фотографией на выборах.

14 мая 2009 года Хейли объявила, что будет баллотироваться на пост губернатора штата. 2 ноября 2010 года Хейли победила на всеобщих выборах кандидата от Демократической партии Винсента Шихина, набрав 51 % голосов против 47 % у соперника.

Была переизбрана 4 ноября 2014 года, набрав 55,9 % голосов избирателей против 41,4 % у соперника-демократа Винсента Шихина.

23 ноября 2016 года избранный президент США Дональд Трамп предложил Никки Хейли занять пост Постоянного представителя США при ООН. Является жестким противником России в совете безопасности ООН по принципиальным вопросам.

24 января 2017 года Сенат утвердил её в должности 96 голосами против 4.
В конце 2017 года российские пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) позвонили и разыграли Хейли от имени польского премьера Матеуша Моравецкого. Она в разговоре с ними согласилась поддержать несуществующую страну Биномо.

9 октября 2018 года Хейли подала прошение об уходе в отставку с поста Постоянного представителя США при ООН, прекратила полномочия 31 декабря 2018 года.

Личная жизнь 
Родилась и выросла в сикхской семье. 6 сентября 1996 года она вышла замуж за Майкла Хейли. Были проведены церемонии и в методистской церкви, и в сикхской гурдваре. Хейли считает себя христианкой, но из уважения к культуре своих родителей присутствует и на методистских, и на сикхских службах.

Майкл Хейли является федеральным служащим Министерства Армии США и офицером Национальной гвардии Южной Каролины. У пары есть двое детей, Рена и Налин. Брат Хейли, Митти, был офицером и прослужил в Армии США 20 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Клемсонского университета
Губернаторы Южной Каролины
Члены Палаты представителей Южной Каролины
Члены Республиканской партии США
Женщины-политики США
Постоянные представители США при ООН
Почётные доктора Университета Южной Каролины